Spojení písmen T a Z může mít různé významy:

TZ 
 TZ – kód ISO 3166-2 pro Tanzanii
TZ - zkratka pro Trestní zákoník, častěji užíváno TrZ
 SPZ černohorského města Tuzi
 technická zpráva

.tz 
 .tz – internetová doména nejvyššího řádu pro Tanzanii